The Forgotten bezeichnet:

 Don’t Look in the Basement, Alternativtitel des Films aus dem Jahr 1973
 Das vergessene Kommando, US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1989
 Die Vergessenen (2004), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2004
 The Forgotten: It Begins, Computerspiel aus dem Jahr 1999
 The Forgotten – Die Wahrheit stirbt nie, US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2009
 Der Vergessene, Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Elie Wiesel
 Das Unheimliche, elfter Band der Bücherreihe Animorphs